Le nom de Pierre Ochs est porté en particulier par

 Pierre Ochs (1752 - 1821), personnalité politique suisse
 Pierre Ochs (sport) (1984), sportif français